Desa Semare kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semare (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 112,88), Jawa Timur, 
 Desa Semare (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 111,85), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar